Bairros da cidade de São Paulo
Vila Siqueira (Freguesia do Ó)
Vila Siqueira (Limão)
Vila Siqueira (São Miguel Paulista)

Outros bairros brasileiros
Vila Siqueira (Telêmaco Borba)

Desambiguações de topônimos